Желудково — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе. Население – 1 житель (2007 год) . Расположена в центральной части области в 38 км к северо-востоку от города Сафонова, в 1 км севернее автодороги , на берегу реки Фефаловка. В 7 км юго-западнее от деревни железнодорожная станция Алфёрово	 на линии Москва — Минск. Входит в состав Старосельского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году.

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района